La expresión «Desfile de la Victoria» puede referirse a cualquier desfile relacionado con una victoria:

Antigua Roma
 Triunfo romano.

Azerbaiyán
 Desfile de la Victoria (Bakú), celebrado el 10 de diciembre de 2020 para celebrar la victoria en la Segunda guerra del Alto Karabaj

España
 Desfile de la Victoria de Madrid de 1939, celebrado el 19 de mayo, al concluir la Guerra Civil Española.

Estados Unidos
 Desfile de la Victoria de Washington de 1865 o Grand Review of the Armies al concluir la Guerra de Secesión.
 Desfile de la Victoria de Nueva York de 1946, 12 de enero, tras la Segunda Guerra Mundial.
 Desfile de la Victoria de la Guerra del Golfo de Washington de 1991, 8 de junio, tras la Guerra del Golfo.

Francia
 Desfile prusiano en París en 1871 tras la Guerra Franco-Prusiana.
 Desfile de la Victoria de París de 1919 tras la Primera Guerra Mundial.
 Desfile de la liberación de París del 26 de agosto de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Desfile de la Victoria de París de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial.

Reino Unido
 Desfile de la Victoria de Londres de 1815 tras las Guerras Napoleónicas.
 Desfile de la Victoria de Londres de 1919 tras la Primera Guerra Mundial.
 Desfile de la Victoria de Londres de 1946 tras la Segunda Guerra Mundial.
 Desfile de la Victoria de Londres de 1982 tras la Guerra de las Malvinas.

Rusia
 Desfile militar alemán-soviético en Brest-Litovsk tras las invasiones alemana y soviética de Polonia en 1939.
 Desfile de la Victoria de Moscú de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial.

Consecuencias de la guerra